Dua Sepakat (Ranto Baek), een plaats in Indonesië
Dua Sepakat (Kampar Kiri Hulu), een plaats in Indonesië